Лос Салинас има више значења:

 Лос Салинас (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Салинас (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Салинас (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Салинас (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Салинас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику